Bryennios kan syfta på bland andra:

 Filotheos Bryennios (1833–1917), ortodox teolog
 Josef Bryennios (omkring 1350–1430), bysantinsk munk och författare
 Manuel Bryennios (verksam 1300), bysantinsk lärd
 Nikeforos Bryennios (omkring 1062–1137), bysantinsk militär, politiker och historieskrivare